

Geografia 
 Volendam – villaggio dei Paesi Bassi
 Volendam – località del Paraguay

Navi 
 SS Volendam – nave della Holland America Line del 1922
 MS Volendam – nave della Holland America Line del 1999
 Volendam – precedente nome della SS Brasil

Sport 
 Football Club Volendam – società calcistica olandese